Jméno a příjmení Josef Karas má více nositelů:

 Josef Karas (atlet) (* 1978) – český atlet
 Josef Karas (politik) (1867–1943) – československý meziválečný politik, senátor za lidovce
 Josef František Karas (1876–1931) – český (moravský) spisovatel

Související články 
 Josef
 Karas (příjmení)